Stephen Carr (1966) ausztrál műkorcsolyázó, olimpikon
 Stephen Carr (1976) ír válogatott labdarúgó